Бренвил може да се односи на:

 Бренвил (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бренвил (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бренвил (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Бренвил сир Мез, насељено место у Француској, у департману Горња Марна